Naselja u Hrvatskoj:
 Popovići (Benkovac), gradsko naselje Benkovca
 Popovići (Konavle), naselje u općini Konavle
 Popovići (Munjava)
 Popovići Žumberački, gradsko naselje Ozlja

Ostali toponimi: 
 Popović Brdo

Naselja u BiH:
 Popovići (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč
 Popovići (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Popovići (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik
 Popovići (Prnjavor, BiH), naselje u općini Prnjavor

Naselja u Srbiji:
 Popovići (Kraljevo, Srbija), naselje u općini Kraljevo

Mađarsko prezime:
 Popovics

Rumunjsko prezime:
 Popovici
 Popoviciu

Vidi 
Popovitch
Popovich
Popovic